Kutner ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Kutner (1867–1913), deutscher Urologe und Publizist

Siehe auch:
 Dr. Lawrence Kutner, in Dr. House (Originaltitel: House, in der ersten Staffel House, M.D.), Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie